En chimie, le didyme ou didymium est un mélange de praséodyme et de néodyme, deux éléments simples.
En mycologie, Didymium est un genre de la famille des Didymiaceae (Myxomycètes)